Die Saison 2008/09 der Serie B startete am 29. August 2008 und endete am 30. Mai 2009. Die AS Bari gewann die Serie B-Meisterschaft und stieg nach acht Jahren wieder in die höchste italienische Spielklasse auf. Der FC Parma und die AS Livorno schafften den direkten Wiederaufstieg in die Serie A. Die vier Aufsteiger US Sassuolo Calcio, AS Cittadella, Salernitana Calcio und AC Ancona konnte sich alle in der Liga halten. Torschützenkönig wurde Francesco Tavano von der AS Livorno mit 24 Saisontoren. Zum Saisonende stellte der Absteiger AC Pisa einen Insolvenzantrag und startete zur Saison 2009/10 einen Neuanfang in der Serie D.

Teams

Abschlusstabelle 

|}

Relegationsspiele 
 Aufstieg:

|}

|}

 Abstieg:

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Serie A 2008/09
 Coppa Italia 2008/09

Einzelnachweise

Weblinks 
 Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

2008
Fußballsaison 2008/09